São Pedro do Sul peut désigner :

Toponymes

Brésil 
São Pedro do Sul, ville et municipalité du Brésil, située dans l'État du Rio Grande do Sul ;

Portugal 
São Pedro do Sul, ville et municipalité du Portugal, située dans le district de Viseu ;
São Pedro do Sul, une des paroisses civiles de la  municipalité de São Pedro do Sul ci-dessus et lui ayant donné son nom.

Sao Pedro do Sul